Ајутла има више значења:

 Ајутла (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Ајутла (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Ајутла (Ајутла, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ајутла, Сан Фелипе Ајутла (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ајутла (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ајутла, Ла Тапона (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику